Boy A (boek) - een Britse roman uit 2004 van Jonathan Trigell
Boy A (film) - een Britse film uit 2007 gebaseerd op de roman